Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
 Kölcsey Ferenc Gimnázium (Budapest)
 Kölcsey Ferenc Gimnázium (Körmend)
 Kölcsey Ferenc Gimnázium (Zalaegerszeg)
 Kölcsey Ferenc Főgimnázium (Szatmárnémeti)